Biografies:
 Barbara Kruger, artista conceptual nord-americana 
 Diane Kruger
 Else Krüger, secretaria de Martin Bormann durant la Segona Guerra Mundial 
 Fritz Krüger (Spremberg, Brandenburg 1889 - Mendoza, Argentina, 1974), hispanista i romanista alemany
 Johann Christian Krüger (1723, Berlín - 1750, Hamburg), escriptor, actor i dramaturg alemany 
 Paul Kruger o Johannes Paulus Kruger (Bulhoek, Cap Oriental, 1825 - Clarens, Suïssa, 1904) 
 Miscel·lania:
 Efecte Dunning-Kruger, biaix cognitiu segons el qual els individus amb escassa habilitat o coneixements pateixen un efecte de superioritat il·lusori
 Flandria-De Clerck-Kruger, equip ciclista
 Operació Krüger o Operació Bernhard, operació de falsificació de moneda que va ser iniciada l'any 1942 i finalitzada l'any 1945
 Parc Nacional Kruger